Mistrzostwa Europy Mikstów w Curlingu 2007 odbyły się w dniach 24 – 29 września, w Madrycie. Imprezę rozegrano w Dreams Palacio de Hielo. Obrońcą tytułu mistrzowskiego była Szkocja, która ostatecznie zajęła 8 miejsce.

Mistrzem Europy została Walia pokonując w finale Danię 6:5.

Dzień pierwszy przeznaczony był na treningi drużyn i ceremonię otwarcia. Pierwsza sesja meczów rozpoczęła się 25 września o 10:00. Piąty dzień był przeznaczony na sesje dogrywkowe i ćwierćfinały, w ostatni dzień rozegrane zostały półfinały i finały.

Eliminacje w Polsce 
Eliminacjami w Polsce tak jak w większości krajów były mistrzostwa kraju. W przypadku Polski odbyły się pomiędzy 20 a 22 kwietnia w Warszawie, na lodowisku Torwar II. Tytuł mistrza Polski zdobyła drużyna City Curling Club Amber Yeti Warszawa, która pokonała w finale obrońców tytułu mistrzowskiego Media CC Media Mix Warszawa.

Grupy 
W mistrzostwach brała udział rekordowa (24) liczba drużyn, wszystkie zostały podzielone na 4 grupy poprzez losowanie.

Początkowo miało wystartować 26 drużyn, ale z rywalizacji zrezygnowała Bułgaria i Kazachstan.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja grupowa

Play-off

Finał 
29 września; 14:00 CET

Mały Finał 
29 września; 14:00 CET

Półfinały 
29 września; 10:00 CET

Ćwierćfinały 
28 września; 19:00 CET

Tie-breaker 
28 września; 09:30 CET

28 września; 13:00 CET

Round Robin

Sesja 1. 
25 września; 10:00CET

Sesja 2. 
25 września; 14:00 CET

Sesja 3. 
25 września; 19:00 CET

{| class="wikitable"
|- align=center bgcolor="#ffffcc"
! Kraj ||1||2||3||4||5||6||7||8||9||Ogółem
|- align=center bgcolor="FFFFFF"
| align=left width=230 nowrap |  *||0||2||0||0||0||0||2||2||-||bgcolor="#E0F5FF" |6''
|- align=center bgcolor="FFFFFF"
| align=left width=230 nowrap |  ||1||0||1||1||1||0||0||0||-||bgcolor="#E0F5FF" |4
|}

 Sesja 4. 26 września; 10:00 CET Sesja 5. 26 września; 14:00 CET Sesja 6. 26 września; 19:00 CET Sesja 7. 27 września; 09:30 CET Sesja 8. 27 września; 12:30 CET Sesja 9. 27 września; 16:00 CET Sesja 10. 27 września; 19:30 CET'''

Bibliografia 
 

Curling
2007
Curling w Hiszpanii
Sport w Madrycie
2007 w Hiszpanii